Кіровогра́дський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь радянської окупаційної назви міста Кропивницький (Кіровоград).

 Кіровоградський провулок — провулок у місті Київ.

 Кіровоградський провулок — колишня назва Інгульського провулку у місті Дніпро.
 Кіровоградський провулок — колишня назва провулку Чумацький Шлях у місті Знам'янка.
 Кіровоградський провулок — колишня назва Гайдамацького провулку у місті Кременчук.
 Кіровоградський провулок — колишня назва провулку Михайла Яхненка у місті Сміла.
 Кіровоградський провулок — колишня назва Мирного провулку у смт Ясногірка.

Провулки